Ciência e tecnologia
 Programa Apollo — conjunto de missões da Nasa com objetivo de explorar a Lua
 Volkswagen Apollo — automóvel fabricado pela Volkswagen
 Asteroide Apollo — grupo de asteroides

Geografia dos Estados Unidos
 Apollo (Pensilvânia) — distrito da Pensilvânia, Estados Unidos
 Apollo Beach — região censo-designada da Flórida, Estados Unidos

Entretenimento
 Apollo Creed — personagem do filme Rocky
 Apollo: Atmospheres and Soundtracks — álbum do músico Brian Eno
 Apollon Musagète ou Apollo — balé de Igor Stravinksy

Outros
 Apollo Group — empresa americana de educação
 Prix Apollo — prêmio francês do gênero ficção científica

Ver também
Apolo (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos